Nancy Kemilo Mavinga (nacida como Nancy Kemilo Mavinga, el 20 de julio de 1991 en Madrid, España) es una abogada y activista pro derechos de las personas migrantes afrodescendiente española de origen angoleño. Es conocida por liderar varias organizaciones activistas entre las que Destaca la Federación de jóvenes afroespañoles (FOJA) o la Asociación de Juristas Aforeuropeos (AJAE), es socia cofundadora de la firma RK Abogados.

Reseña biográfica
Nancy es hija de inmigrantes angoleños que llegaron a España a finales de la década de los 80 del siglo pasado, de una familia con unas raices reivindicativas muy profundas, inició los estudios de Grado en Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid donde finalizó estudios en el año 2014, se inició en la profesión en el año 2016 siendo cofundadora de RK Abogados.

En el año 2017 pasó a formar parte del Servicio de Orientación Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y ejerció funciones en la Fiscalía de menores y en la sección de extranjería en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,

Apasionada del activismo en defensa de los Derechos de las personas migrantes, ha colaborado con distintas organizaciones como SOS RACISMO Madrid y la Red de Abogados EUREKA.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 .